Le Fils () est un court-métrage canadien de Julian Biggs (1952) ;
 Le Fils est un film soviétique réalisé par Iouri Ozerov, (1955) ;
 Le Fils est un roman de Georges Simenon (1957) ;
 Le Fils est un film français de Pierre Granier-Deferre (1973) ;
 Le Fils est un film franco-belge des frères Dardenne (2002) ;
 Le Fils est un roman de Michel Rostain (2011) ;
 Le Fils est un roman noir norvégien de Jo Nesbø (2014) ;
 Le Fils est une pièce de théâtre de Florian Zeller (2018) ;
 Le Fils est un film franco-russe d'Alexander Abaturov (2018).